Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2018 was het 31ste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 24 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 27 oktober op het Losail International Circuit in Qatar.

Kalender

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website